L'édition 2022 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Diego Schwartzman, du Britannique Cameron Norrie, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Pedro Martínez, du Français Arthur Rinderknech et du Serbe Laslo Djere. Ils sont respectivement remplacés par Fernando Verdasco, Carlos Taberner, Richard Gasquet, Jiří Veselý, Sebastián Báez et Pablo Andújar.

Lauréats 
L'Argentin Sebastián Báez remporte le tournoi en battant en finale Frances Tiafoe. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Nuno Borges et Francisco Cabral décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Máximo González et André Göransson. Il s'agit de leur premier titre ATP respectif en double. Ils deviennent ainsi la première paire portugaise à remporter le tournoi, depuis sa création en 1990.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Estoril
Sport au Portugal en 2022
Tennis en avril 2022
Tennis en mai 2022